

Cinema 
 Domani vinco anch'io (One on One) – film del 1977 diretto da Lamont Johnson
 One on One (일대일 – Il-dae-il) – film del 2014 diretto da Kim Ki-duk

Musica 
 One on One – album dei Cheap Trick del 1982
 One on One – album di Mira Calix del 2000

Altro 
 One on One – serie televisiva statunitense
 One on One – videogioco del 1983